FJ, Fj eller fj har flera betydelser:

 FJ – Natos landskod för Fiji, se Lista över Natos landskoder
 FJ – registreringsskyltskod för Förenade Arabemiratens beskicknings bilar i Sverige, se Skylt för beskickningsfordon i Sverige
 FJ – en tidigare racingklass, se Formel Junior
 FJ – en 891 mm smalspårig järnväg mellan Falkenberg i Hallands län och Limmared i Älvsborgs län, se Falkenbergs Järnväg
 Fj – en biblioteksklassifikationskod för språkvetenskap franska, se SAB:s klassifikationssystem
 fj – en specialistofficersgrad i den svenska försvarsmakten, se Fanjunkare (Sverige)
 .fj – nationell toppdomän för Fiji